Okręty US Navy o nazwie USS  "Traveller":
 Pierwszy USS "Traveller" był okrętem zaopatrzeniowym. Wszedł do służby w 1805.
 Drugi USS "Traveler" (SP-122) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.

Traveller